Бори́с Никоди́мович Ге́льман (22 августа 1935, ,  — 14 сентября 2021) — советский и российский  и , писатель, редактор газеты «Pазсвѣтъ» Севастопольской еврейской общины; капитан 2-го ранга ВМФ России в отставке. Заслуженный работник культуры Украины. Заслуженный журналист города Севастополя (2019).

Биография 
Заместитель редактора газеты «За Родину» Новоземельской военно-морской базы ВМФ СССР (1969—1972).

Начальник отдела культуры газеты Черноморского флота ВМФ СССР «Флаг Родины» (1983—1986).

Награды 
 Заслуженный работник культуры Украины. 
 Заслуженный журналист города Севастополя (2019).
 Отмечен Почётной грамотой городской администрации Севастополя и дипломом городского форума «Общественное признание».
 Творческая деятельность Бориса Гельмана отмечена дипломом Еврейского совета Украины и Почётным дипломом Яд-Вашем – Иерусалимского института памяти Катастрофы и Героизма.

Сочинения 
 На огненной земле (Герои Советского Союза — евреи в сражениях за Севастополь). — Севастополь, 1999.
 Дорогу осилит идущий. Крымчане на Земле Обетованной. — Севастополь, 1999.
 Забвению не подлежит (сборник очерков и документов о памятнике воинам-евреям — участникам обороны Севастополя в годы Крымской войны 1854—1855 годов). — Севастополь, 2000.
 Причина смерти — расстрел. Холокост в Севастополе. — Севастополь, 2004.
 На огненных рубежах и фарватерах (о евреях — участниках обороны и освобождения Севастополя в 1941—1944 годах). — Севастополь, 2004.
 Клич, зовущий к восстания. Абба Ковнер — герой еврейского сопротивления. — Севастополь, 2008.

Примечания

Ссылки 
 Земляки «Еврейское местечко» № 43 Кишинев. Декабрь 2008
 Мой друг Борис Гельман

Литература 

 

Персоналии:Севастополь
Редакторы газет